Adversus Haereses (Contra los Herejes o Contra las Herejías) es el nombre estándar de dos libros sobre el gnosticismo y otras herejías anticatólicas.

 Un libro también llamado Desenmascarar y Refutar la falsamente llamada Ciencia, escrito por Ireneo de Lyon en el .
 Un libro que actualmente tiene el título de Panarion (Botiquín) escrito por Epifanio de Salamis en el .